Matuku peut faire référence à :

 , un genre (en biologie) disparu et espèce d'ardéidés du miocène de Nouvelle-Zélande
 Matuku, une île des Fidji
 Matuku, une île des Tonga
 , un monstre dans la mythologie maori
 Nom en langue maori du butor d'Australie

Source de la traduction 

Homonymie